Ansonia, een geslacht van kikkers (Beekpadden)
 Ansonia (Connecticut), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Connecticut
 Ansonia (Ohio), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio
 Ansonia (Ontario), een plaats in de Canadese staat Ontario